Cabus peut faire référence à :

 Chou cabus, variété de chou ;
 Port de Cabús, col pyrénéen entre Andorre et l'Espagne ;
 Peter Cabus (1923-2000), compositeur belge.

Voir aussi 
 Cabu